Mistrzostwa Europy w Amp Futbolu 2008 – pierwsza oficjalna edycja ampfutbolowych mistrzostw kontynentu, która odbyła się w mieście Antalya w dniach 2-6 grudnia 2008. Jego zwycięzcą została reprezentacja Rosji, która wyprzedziła ekipę gospodarzy oraz Anglię. W turnieju udział wzięło 5 reprezentacji.

Klasyfikacja końcowa

Mecze

Przypisy 

Rozgrywki reprezentacyjne w amp futbolu
2008 w piłce nożnej
2008 w Turcji
Piłka nożna w Turcji
Sport w Antalyi